«Фантома́с разбушева́лся» () — франко-итальянская приключенческая кинокомедия режиссёра Андре Юнебеля, снятая по мотивам авантюрных романов Марселя Аллена и Пьера Сувестра. Фильм является вторым из трилогии о Фантомасе с Жаном Маре и Луи де Фюнесом в главных ролях.

Сюжет 
Комиссар Жюв получает очередное послание от Фантомаса. Злодей занимается разработкой телепатического оружия, которое даст ему власть над волей и разумом людей. Для научной работы в своей секретной лаборатории он похищает профессора Маршана.

Через некоторое время другой учёный, также занимающийся исследованиями в области гипноза, профессор Лефевр, делает доклад о своей деятельности. Журналисту Фандору и его невесте Элен приходит мысль, что профессор станет следующим объектом похищения Фантомаса. Загримировавшись под Лефевра, журналист едет в Рим вместо учёного, чтобы поймать Фантомаса.

Между тем, у комиссара Жюва свои планы поимки злодея. Комиссар тоже едет в Рим тайно, замаскировавшись под проводника поезда. Во время поездки возникают разного рода курьёзы, из-за которых в конце концов комиссара арестовывает итальянская полиция. Благодаря Фандору его быстро освобождают. На будущее они договариваются делиться планами друг с другом.

У Фандора, замаскированного под Лефевра, берут интервью журналисты. На вопрос: «Верите ли вы в летающие тарелки?» — «Лефевр» отвечает, что он уверен, что люди окружены марсианами, но те не показываются, поскольку опасаются журналистов. Настоящий профессор видит по телевизору фрагмент происходящего и, опасаясь за свою научную репутацию, выезжает в Рим. Между тем, Фантомас тоже летит в Рим, перевоплотившись в профессора. Его план состоит в том, чтобы во время заседания вызвать к телефону профессора и похитить его. Его планы отчасти сорваны, но всё же ему удаётся похитить профессора, а вместе с ним и невесту Фандора Элен с её малолетним братом. Комиссар Жюв продолжает тщетно ловить Фантомаса в Риме и, в результате, попадает в психиатрическую больницу.

Фантомас отпускает Элен, оставив её брата в качестве заложника. Элен возвращается в гостиницу нервная, ссорится с Фандором. К тому же ей пришло приглашение на костюмированный бал к маркизу де Растелли, который и есть не кто иной, как Фантомас. Комиссар и его помощник, установившие прослушивающее оборудование в её комнату, обо всём узнают и тоже идут на бал, взяв с собой сотрудников Интерпола. Но Фантомас всё предусмотрел. Все герои после некоторого сопротивления усыплены газом и доставлены в подводный замок Фантомаса.

Фантомас решает провести с Фандором, комиссаром и его помощником опыт: оживить головы, отделённые от тела. Элен в ужасе, но Фантомас предоставляет ей выбор: если Элен хочет отменить опыт, она должна будет стать любовницей и помощником Фантомаса, заменив леди Бельтам, которая исчезла…

Комиссар Жюв пускает в ход сигары-пистолеты и убивает охранников. После этого похищенные профессора, применив созданный ими телепатический излучатель, помогают героям освободиться и все вместе пытаются поймать Фантомаса прямо там. Фантомас бежит, стараясь оказаться за пределами действия излучателя, за ним бросаются в погоню.

Вскоре из преследователей остаются только журналист и комиссар. Но Фантомас уходит от них на летающем автомобиле. Жюв и Фандор забираются в самолёт, готовящийся к взлёту, и Жюв на правах полицейского приказывает пилоту преследовать автомобиль в воздухе. Преследователи почти догоняют Фантомаса, но в тот момент, когда Жюв пытается облучить злодея телепатическим излучателем, комиссар срывается в открытый люк самолёта. Фандор прыгает с парашютом, чтобы спасти Жюва, и они с комиссаром благополучно приземляются, потеряв излучатель. Фантомас, издав характерный отрывистый смешок, улетает за облака, нарисовав инверсионным следом от самолёта слово «Конец» () в небесах.

Роли исполняют и дублируют

Съёмочная группа 
 Авторы сценария —  и 
 Режиссёр — Андре Юнебель
 Оператор — 
 Художник — Макс Дуи
 Композитор — Мишель Мань

Дубляж 
 Фильм дублирован на киностудии «Союзмультфильм» в 1967 году.
 Режиссёр дубляжа — Георгий Калитиевский
 Звукооператор — Георгий Мартынюк
 Автор русского текста — Евгений Гальперин
 Редактор — Зинаида Павлова

Релиз на видео 

Релиз фильма на видеокассетах произведён во Франции в конце 1970-х. В Италии, ФРГ и в других странах Европы фильм выпускался с разными дубляжами. Фильм также выпускался на видеокассетах и в социалистических странах с разными дубляжами, например: в СФРЮ — с сербским и хорватским дубляжами. В СССР в 1980-е годы советская прокатная версия фильма выпущена «Видеопрограммой Госкино СССР» на видеокассетах. Также в странах бывшего Союза полная оригинальная версия фильма распространялась на VHS в одноголосых закадровых переводах Леонида Володарского, также в России в 1990-е — в переводе Романа Янкилевича и других.

В России в 1999 году фильм с советским дубляжем (начальные титры в оригинале с переводом ОРТ) перевыпущен на видеокассетах фирмой «ОРТ-Видео». В 2000 году Советская прокатная версия фильма выпушена фирмой «Светла» на VHS, позже — DVD.
Отреставрированная версия фильма в хорошем качестве изображения и звука, а также с русской дублированной и французской звуковыми дорожками выпущена на DVD в России компанией «Деваль Видео». Также выпускалась полная версия фильма на DVD с многоголосым закадровым переводом со звуком Dolby Digital 5.1 (на коллекционных DVD других звуковых дорожек и субтитров нет). 10 апреля 2008 года студия «Союз Видео» выпустила советскую прокатную версию фильма.

В 2009 году вышел в HD-формате Blu-ray со всеми сериями Фантомаса.

Переозвученный эпизод из фильма вошёл в советскую кинокартину «Семь стариков и одна девушка» (инкассатору Анисову, которого хотят отправить на пенсию, снится, что комиссар Жюв пригласил его во Францию, чтобы поймать неуловимого Фантомаса, и Анисов блестяще справляется с этой задачей).

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии Франции
Детективные фильмы Франции
Детективные фильмы Италии
Кинокомедии 1965 года
Фантомас
Фильмы Италии 1965 года
Кинокомедии Италии
Фильмы об учёных
Фильмы о полицейских
Фильмы о журналистах
Фильмы-сиквелы
Фильмы Франции 1965 года
Фильмы о Риме
Фильмы Gaumont